Ambi steht als Kurzform für:

 Ammoniumhydrogendifluorid, ein Ammoniumsalz der Fluorwasserstoffe.
 Ambiente oder Ambience, einen Begriff aus Film und Hörfunk, der die Nebengeräusche an einem Drehort beschreibt; siehe hierfür Atmo.
 Arthur Müller Bauten und Industriewerke, ein ehemaliges Unternehmen in Berlin-Johannisthal; siehe auch Ambi-Budd oder Arthur Müller (Unternehmer)